Kittler ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Kittler ist ein Berufsname mit der Bedeutung mittelhochdeutsch „Kittelschneider“ oder ein Übername für einen Kittelträger. Mit Kittel kann auch ein langes Hemd gemeint sein.

Namensträger 
 Albrecht Kittler (* 1968), deutscher Bergsteiger und Sachbuchautor
 Eberhard Kittler (* 1955), deutscher Motorjournalist und Automobilhistoriker
 Emanuel Kittler (1890–1937), deutscher Bildhauer 
 Erasmus Kittler (1852–1929), deutscher Elektrotechnik-Pionier
 Friedrich Kittler (1943–2011), deutscher Literaturwissenschaftler und Medientheoretiker
 Gustav Kittler (1849–1929), Schreiner und sozialdemokratischer Politiker
 Johann Georg Kittler, (1674–1706), Münchner Weinwirt, siehe Johann Georg Kidler
 Katja Kittler (* 1968), deutsche Handballspielerin
 Philipp Kittler (1861–1944), deutscher Bildhauer
 Regina Kittler (* 1955), deutsche Politikerin
 Richard Kittler (1924–2009), österreichischer Komponist
 Wilfried Kittler (* 1929), deutscher Diplomat, Botschafter der DDR

Varianten 
 Kitler
 Küttler

Siehe auch 
 Grabmal Erasmus Kittler

Einzelnachweise 

Deutscher Personenname
Familienname
Berufsname